Red Dead Redemption: Undead Nightmare (сокращённо Undead Nightmare, ) — компьютерная игра в жанре приключенческого вестерн-боевика в открытым мире с элементами RPG и Survival horror. Разработана компанией Rockstar San Diego с участием Rockstar North и при поддержке Rockstar NYC и Rockstar Lincoln. Выпущена 26 октября 2010 года на консоли PlayStation 3 и Xbox 360 в качестве загружаемого дополнения к Red Dead Redemption. Игра рассказывает о протагонисте Джоне Марстоне, который ищет лекарство от эпидемии зомби-вируса, которая прокатилась по Американскому Дикому Западу. Сюжет не является каноническим, действия происходят в альтернативной вселенной оригинальной игры.

Undead Nightmare является игрой от третьего лица в открытым мире, что позволяет игроку свободно взаимодействовать с игровым миром на досуге от основной сюжетной линии. Игрок может свободно путешествовать верхом на лошади или пешком в мире игры, который представляет собой беллетризованную версию Юго-запада США и Севера Мексики, заселенную полчищами зомби, которые часто нападают на местные поселения. Так же с дополнением Undead Nightmare, было добавлено два новых режима в многопользовательскую игру Red Dead Redemption.

После выхода, Undead Nightmare получила в основном положительные отзывы и выиграла награды от некоторых игровых изданий, в том числе как лучшее дополнение к игре.

В ноябре 2010 года был выпущен сборник Red Dead Redemption: Undead Nightmare Collection, который делает из Undead Nightmare самостоятельное дополнение не требующее основную игру. В октябре-ноябре 2011 года вышло издание Red Dead Redemption: Game of the Year Edition, включающее в себя оригинальную игру, Undead Nightmare, а также все ранее вышедшие дополнения и бонусы доступные только за предзаказ оригинальной игры.

Игровой процесс 
Undead Nightmare, хотя и является дополнением к Red Dead Redemption, не требует наличия основной игры, сохраняется в отдельные файлы, и происходит в альтернативной версии игрового мира оригинальной игры, видоизмененной для придания окружению темного, жуткого вида.

Игровая механика основана на оригинальной Red Dead Redemption, сохраняя общую концепцию вестерна, возможность продвигаться по истории, попутно выполняя дополнительные задания от незнакомцев. Хотя основные виды миссий остались такими же, само их содержание было изменено для большего соответствия тематике зомби-апокалипсиса. Так, например, игрок спасает членов семей вместо поимки преступников, зачищает кладбища, а не убежища банд. Джона зовут освобождать города от заполонивших их орд зомби, за что в благодарность от жителей города он может получить амуницию, новое убежище, квесты, и помощь горожан. Игра ставит меньше моральных выборов перед игроком, концентрируясь на гиперболизированном веселье.

Undead Nightmare отказывается от быстрого перемещения, используемого в основной игре, что стимулирует игрока использовать поселения для остановки своего каравана. Джон перемещается по миру на зомби-лошадях, которых он может подзывать свистом. Четыре мифических лошади всадников Апокалипсиса, которых игрок может найти, приручить, и оседлать, также спрятаны в игровом мире. Игрок может охотиться и на других мифических существ, таких как Сасквоч, Чупакабра, и единорог. Также в дополнение включены новые костюмы, снаряжение, и лошади для игрока.

Сюжет 
Воссоединившись со своей семьёй, Джон Марстон (Роб Витофф) пытается вести тихую жизнь со своей женой Эбигейл, сыном Джеком и другом семьи Дядюшкой на своём ранчо в Бичерс-Хоуп. Одной ночью, в шторм, Марстоны не могут найти Дядюшку, но решив, что он куда-то уехал, отправляются спать. Посреди ночи их будит зомбифицированный Дядюшка, укусивший Джека и Эбигейл, превратив их в зомби. Убив его, и связав своих жену и сына, Джон отправляется в соседний город Блэкуотер в поисках лекарства, но находит его в заброшенном состоянии. Там он встречает своего знакомого, профессора Гарольда Макдугалла, полагающего, что причиной восстания мертвецов может быть вирус. После смерти профессора, Джон встречает других выживших, и помогает очистить Блэкуотер и соседнее кладбище от зомби, после чего он узнает, что его бывшие соратники, мошенник Найджел Уэст Дикенс и охотник за сокровищами Сет Брайерс могут быть замешаны в случившемся. Марстон встречает обоих, и оба отрицают любую причастность, хотя Брайерс высказывает подозрения о том, что во всем могут быть виноваты Ацтеки, и советует Джону отправляться в Мексику.

Джон прибывает в Нуэво-Параисо и видит, что ситуация еще хуже чем у него дома. Он встречает группу монашек во главе с сестрой Кальдерон, которая сообщает Джону, что встретила женщину, сказавшую, что человек по имени Абрахам Рейес, которому немногим ранее Джон помог захватить власть в регионе, ответственен за случившееся. Когда Джон отправляется на встречу с этой женщиной, на него нападает зомбифицированный Рейес, которого он убивает. Женщина объясняет Марстону, что Рейес стал виновником происходящего, когда выкрал Ацтекскую маску из некой гробницы. С её помощью, Джон возвращает маску на её законное место, останавливая чуму. В этот момент женщина представляется ацтекской богиней Айаутеотль, благодарит Джона за помощь, и дарит ему одну из четырех лошадей Апокалипсиса в благодарность.

Джон возвращается в Бичерс-Хоуп, и обнаруживает выздоровевших Джека и Эбигейл, с которыми он с радостью воссоединяется. Спустя несколько месяцев, после смерти Джона, Сет находит и похищает маску, заставляя мертвецов вновь восстать из могил. Джон тоже в числе восставших мертвецов, но так как его хоронили со святой водой, его душа не покидает его тело.

Музыка

Разработка игры

Выход игры 
Undead Nightmare вышла 26 октября 2010 года и стала доступна в PlayStation Store и Xbox Live Marketplace в качестве загружаемого дополнения к Red Dead Redemption. 23 ноября в Северной Америке, 26 ноября в Европе и 3 декабря в России — вышло на диске в сборнике Red Dead Redemption: Undead Nightmare Collection, в который помимо самого Undead Nightmare не требующего основную игру, вошли небольшие дополнение Outlaws to the End Co-Op Mission Pack, Legends and Killers Pack и Liars and Cheats Pack.

11 октября в Северной Америке, 14 октября в Европе и Австралии и 7 ноября 2011 года в России — вышло издание Red Dead Redemption: Game of the Year Edition, включающее в себя оригинальную игру, Undead Nightmare, а также все ранее вышедшие дополнения и бонусы доступные только за предзаказ оригинальной игры.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт «Red Dead Redemption: Undead Nightmare»
 Официальный сайт Rockstar Games

Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Red Dead
Компьютерные игры 2010 года
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Компьютерные игры, разработанные в США
Action-adventure
Компьютерные игры, разработанные Rockstar North
Компьютерные игры, разработанные Rockstar San Diego
Компьютерные игры, изданные Rockstar Games
Игры на движке RAGE
Дополнения к компьютерным играм